Gouvernement Pierre-Étienne Flandin (1), du  au .
 Gouvernement Pierre-Étienne Flandin (2), du  au .